Abbaye aux Dames peut désigner :
 Abbaye aux Dames, de Caen ;
 Abbaye aux Dames, de Saintes.

Homonymie d'abbayes